Augustin (Braşov)
Augustin (canção)

Desambiguações de antropônimos